Connor Dewar, född 26 juni 1999, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till Minnesota Wild i National Hockey League (NHL) och spelar för Iowa Wild i American Hockey League (AHL).

Han har tidigare spelat för Everett Silvertips i Western Hockey League (WHL).

Dewar draftades av Minnesota Wild i tredje rundan i 2018 års draft som 92:a spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Connor Dewar NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Connor Dewar hockey stats and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1999
Levande personer
Idrottare från Manitoba
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Everett Silvertips
Spelare valda i NHL Entry Draft 2018
Spelare valda av Minnesota Wild i NHL Entry Draft
Spelare i Iowa Wild
Spelare i Minnesota Wild